Herrarnas 100 meter frisim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 21 och 22 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Rumänska 17-åringen David Popovici tog mästerskapets andra guld efter ett lopp på 47,58 sekunder. Silvret togs av franska Maxime Grousset och bronset togs av kanadensiska Joshua Liendo.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 21 juni klockan 09:09.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 21 juni klockan 18:26.

Omsimning
Omsimningen startade den 21 juni klockan  20:20.

Final
Finalen startade den 22 juni klockan 18:22.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022